Nilssonia kan syfta på:

 Nilssonia (sköldpaddssläkte) – ett släkte sköldpaddor
 Nilssonia (växtsläkte) – ett fossilt växtsläkte